Андрей Землянов: Землянов, Андрей Егорович (1924—1987) — Герой Советского Союза.
 Землянов, Андрей Иосифович (род. 1963) — советский и российский футболист.